Konservatorium Wien steht für:

 Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, früher Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien
 Konservatorium Wien Privatuniversität